Il singolare del torneo di tennis Yvetot Challenger 1992, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Ronald Agénor che ha battuto in finale Àlex Corretja 6-4, 2-6, 7-5.

Teste di serie 

 Javier Sánchez (primo turno)
 Olivier Delaître (secondo turno)
 Cédric Pioline (semifinali)
 Jaime Oncins (secondo turno)

 Rodolphe Gilbert (primo turno)
 Bart Wuyts (quarti di finale)
 Ronald Agénor (Campione)
 Thierry Guardiola (semifinali)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Yvetot Challenger 1992